Вильвисайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Саверн, кантон Буксвиллер. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ошфельден (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 5,3 км², население — 662 человека (2006) с тенденцией к росту: 716 человек (2013), плотность населения — 135,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 701 человек, в 2012 году — 711 человек, а в 2013-м — 716 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 479 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 386 были экономически активными, 93 — неактивными (показатель активности 80,6 %, в 1999 году — 77,4 %). Из 386 активных трудоспособных жителей работали 355 человек (183 мужчины и 172 женщины), 31 числились безработными (19 мужчин и 12 женщин). Среди 93 трудоспособных неактивных граждан 37 были учениками либо студентами, 38 — пенсионерами, а ещё 18 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки